1103 км (Холодный) — остановочный пункт Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1103 километр).

Находится в 0,5 км к югу от центральной части посёлка Холодная Северо-Байкальского района Республики Бурятия.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы БАМа
Транспорт Северо-Байкальского района